Martin Gendron peut désigner :

 Martin Gendron (1973-2004), acteur québécois ;
 Martin Gendron (1974-), hockeyeur canadien.